Ioan Pop 19. századi román ikonfestő
 Ioan Pop (1860–1924) görögkatolikus román lelkész, politikus
 Ioan Pop (1886–1956) görögkatolikus román lelkész, politikus
 Ioan Pop (1889–1985) román ügyvéd, politikus
 Ioan Pop (1954–) olimpiai bronzérmes román vívó

Lásd még
Ion Pop (egyértelműsítő lap)